Оружейник:
 Оружейник — мастер или инженер, разрабатывающий оружие и различные системы вооружений и военной техники.
 Оружейник — ремесленник либо промышленник, который производит оружие.

 «Оружейник» — название футбольного клуба «Арсенал» города Тулы в 2007 году.